Szabadhegy, a 19. század közepén Győrhöz csatolt egykori község
 Szabadhegy, Nagykanizsa keleti városrésze
 Szabadhegy, Faluhidvéggel és Városhidvéggel 1922-ben Szabadhidvég néven egyesített egykori község